Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Tokyo du  au .

L'épreuve de double voit s'imposer Billie Jean King et Sharon Walsh.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1983
Championnat Double
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en mars 1983
Tennis en avril 1983